Аден Янг (англ. Aden Young; род. 30 ноября 1971, Торонто, Онтарио, Канада) — австралийский и канадский актёр. Наиболее известен по роли Дэниела Холдена в сериале «Ошибки прошлого».

Биография 
Родился 30 ноября 1971 года в Торонто, в семье менеджера телекомпании Чипа Янга и медсестры. В 9 лет переехал с родителями в Австралию. Решил стать актёром ещё в школе, посещал молодёжный театр. Дебютировал в кино в 1991 году.

В 2005 году Аден Янг и Кейт Бланшетт сыграли главные роли в театральной постановке «Гедда Габлер».

С 2013 по 2016 снимался в одной из главных ролей в американском телесериале «Ошибки прошлого». Актёр был номинирован на премии «Satellite» и «Critics Choice Awards».

Сыграл роль доктора Франкенштейна в триллере «Я, Франкенштейн» в 2014.

В 2017 Аден Янг должен был играть главную роль в телесериале «Проклятие», но покинул проект из-за творческих разногласий и был заменён на Киллиана Скотта.

Личная жизнь 
В 2011 году Янг женился на австралийской певице Лоэне Кармен. Свадьба прошла в городе Зебьюлон, штат Джорджия, США.

У пары двое детей: сыновья Датч и Честер.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Австралии